Чемпионат Европы по футзалу может означать:
 Чемпионат Европы по мини-футболу (футзал FIFA)
 Чемпионат Европы по мини-футболу среди молодёжных команд (футзал FIFA)
 Чемпионат Европы по мини-футболу среди женщин (футзал FIFA)
 Чемпионат Европы по футзалу (AMF) среди мужчин
 Чемпионат Европы по футзалу (AMF) среди женщин